Zeiselberg steht für
 Burgruine Zeiselberg in Magdalensberg, Kärnten
 Zeiselberg (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Zeiselberg (Gemeinde Langenlois), Niederösterreich

Siehe auch:
Zeisberg